Le Pen er et franskt efternavn, der henviser til:

 Jean-Marie Le Pen (født 1928), fransk politiker
 Marine Le Pen (født 1968), fransk politiker, datter af Jean-Marie
 Marion Maréchal-Le Pen (født 1989), fransk politiker, barnebarn af Jean-Marie og niece af Marine

Franske efternavne